Сарибекя́н — армянская фамилия. Известные носители:

 Сарибекян, Ишхан Барсегович (1912—1990) — Герой Советского Союза.
 Сарибекян, Карен Багишиевич (род. 1963) — депутат парламента Армении.